Os imaginacionistas é uma corrente de pensamento dissidente do mesmerismo, receberam este nome pela rejeição da ideia de fluidos, independentemente de sua origem e não aceitavam também a potencialidade da vontade e por acreditar na ideia de que tudo era impulsionado pela imaginação.

Etimologia 
A palavra "IMAGINACIONISTA"  é um neologismo doutrinário  da palavra "imaginacion" (francês) + "iste" (do francês antigo): que segue o princípio "imaginationniste"(francês), ou seja o que se determina para designar os defensores da imaginação sobre os fatos.

 Histórico e adeptos 

Os "imaginacionistas", não acreditavam nem na vontade do magnetizador, nem qualquer fluido intervenientes eram reconhecidos como pautáveis em suas teorias. Para eles, o magnetismo animal'' é apenas competências internas, colocando-os acima dos magnetizados em relação aos poderes da imaginação, o que poderia alterar drasticamente a totalidade psico-orgânico do mesmo. Eles  surgiram após a Restauração, mais precisamente após a comissões nomeadas por Luis XVI contra o mesmerismo em 1784.

Entre os sucessores do médico suábio Franz Anton Mesmer, alguns continuam a acreditar na existência do fluido cósmico universal e no fluido magnético , tais como o Marquês de Puységur, François Deleuze, Barão du Potet e Charles Lafontaine além de outros.
Outros, como o Abade Faria, Barão Henin Cuvillers ou Dr. Alexandre Bertrand, rejeitaram a ideia do fluido magnético e estão na origem das teorias do hipnotismo, tendo recebido (futuramente) a menção e o reconhecimento de James Braid por isso.

Ver Também 
 Portal do Mesmerismo
 Magnetismo animal
 Franz Anton Mesmer
 Fluido magnético

Notas e referências 

Correntes de pensamentos do magnetismo animal
Parapsicologia